Cernay (Górny Ren) – francuska gmina w regionie Alzacja
 Cernay (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Cernay (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Cernay (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes